Астанков — русская фамилия. Известные носители:

 Астанков, Алексей Фёдорович (1925—1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.

 Астанкова, Славяна Сергеевна (род. 1993) — российская футболистка.